Teknis är ett smeknamn (Stockholmsslang) för tekniska universitet eller tekniska gymnasieskolor exempelvis:
Kungliga Tekniska högskolan
Rudbecksskolan, Örebro
Sven Eriksonsgymnasiet, Borås
Ebersteinska gymnasiet, Norrköping